Een verkeersweg:
 N798 (Frankrijk)
 N798 (Nederland), zie Provinciale weg 798

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing